Трыстиково (Бургасская область) — село в Болгарии.
 Трыстиково (Варненская область) — село в Болгарии.